Parlementsverkiezingen in Mali (1964)
 Parlementsverkiezingen in Mali (1982)
 Parlementsverkiezingen in Mali (1988)
 Parlementsverkiezingen in Mali (1992)
 Parlementsverkiezingen in Mali (1997)
 Parlementsverkiezingen in Mali (2002)
 Parlementsverkiezingen in Mali (2007)
 Parlementsverkiezingen in Mali (2013)
 Parlementsverkiezingen in Mali (2020)